CRB steht für:
 CRB-Index, ein Rohstoffpreis-Index
 Clube de Regatas Brasil, ein brasilianischer Fußballklub
 Central Railway Building, ein historisches Gebäude der Eisenbahnverwaltung in Bangladesh
 Centre Suisse d’études pour la Rationalisation du Bâtiment, siehe Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung
 Cramér-Rao bound, siehe Cramér-Rao-Ungleichung
 Canonici Regulares Congregationis Sancti Bernardi, ein christlicher Orden
 Centrale Raad van het Bedrijfsleven, deutsch: Zentralrat der belgischen Wirtschaft, ein belgischer Wirtschaftsverband
 Conferência dos Religiosos do Brasil, der Dachverband der Ordensgemeinschaften in Brasilien

CrB steht für:
 das Sternbild Nördliche Krone (lat. Corona borealis) in der Nomenklatur der Fixsterne

CRB